Die Welsh Open 2001 waren ein Snooker-Turnier der Saison 2000/01, das vom 24. bis 28. Januar 2001 in der International Arena von Cardiff ausgetragen wurde. Es war insgesamt die zehnte Ausgabe des Turniers, seit es 1992 ins Leben gerufen worden war.

Titelverteidiger John Higgins schied diesmal im Viertelfinale aus. Ins Finale kamen mit Paul Hunter und Ken Doherty zwei Spieler, die das Turnier in früheren Jahren schon einmal gewonnen hatten. Doherty holte sich mit einem klaren 9:2-Sieg seinen zweiten Titel nach 1993.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Die Gewinnsumme stieg gegenüber dem Vorjahr um knapp 40.000 £ an. Für die letzten 16 änderte sich dabei nichts, für die Verlierer der Runden bis zu den Letzten 128 gab es zwischen 150 £ und 1.125 £ mehr.

Nach oben ging auch die Zahl der Punkte für die Weltrangliste. 200 bis 300 Punkte gab es mehr und mehr Teilnehmer bekamen Punkte. Allerdings wurde die Punktzahl auf 60 % gekürzt, wenn sie für die Runde gesetzt waren, in der sie ausschieden.

Finalrunde 
In diesem Jahr kam es zu einer grundsätzlichen Änderung im Turniermodus. Anders als zuvor war es kein Top-64-Turnier mehr, nur 32 Spieler standen in Cardiff noch an den Tischen. Entsprechend waren nur noch die Top 16 der Weltrangliste für das Hauptturnier gesetzt, die Spieler von Platz 17 bis 32 mussten in die Qualifikation. Damit verkürzte sich die Turnierdauer auch um zwei Tage.

Bereits fünf Monate vorher im Spätsommer 2000 hatte die Qualifikation für das Hauptturnier im benachbarten Newport stattgefunden. 16 Spieler hatten sich durchgesetzt und traten ab 24. Januar 2001 in Cardiff gegen die Top-16-Spieler an.

Finale 
Dieses Jahr traf der Sieger der zweiten Welsh Open von 1993 KKen Doherty auf den Sieger von 1998 Paul Hunter. Für den Engländer war es bis dahin auch der einzige Profititel gewesen. Bis zur ersten Mid-Session-Pause schien sich auch eine ausgeglichene Partie zu entwickeln, zweimal glich er nach einem Framegewinn von Doherty umgehend aus. In der zweiten Sessionhälfte verlor er aber erneut den ersten Frame trotz eines 50er Breaks und obwohl er immer punktete, hatte Doherty in allen weiteren Frames das bessere Ende für sich. Mit einem 2:6-Rückstand stand Hunter in der Abendsession schon unter Zugzwang, aber obwohl er in einem umkämpften ersten Frame 44 Punkte machte, lochte am Ende Doherty die entscheidenden Bälle. Danach gelangen dem Iren noch zweimal höhere Frame-entscheidende Breaks, so dass er deutlich 9:2 gewann. Es war einer der klarsten Siege in einem Welsh-Open-Finale, zuvor hatte nur Stephen Hendry 1997 schon einmal mit diesem Ergebnis gewonnen. Für Ken Doherty war es der vierte Titel bei einem Weltranglistenturnier.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden in mehreren Teilen zwischen 27. und 29. August und 5. und 12. September 2000 im Newport Leisure Centre in der walisischen Hafenstadt Newport statt. Insgesamt 5 Runden wurden gespielt, drei mit jeweils 64 und zwei mit 32 Spielern, um aus 142 Spielern die 16 Spieler zu ermittelten, die Anfang 2001 im Hauptturnier in Cardiff gegen die Top 16 der Weltrangliste antraten.

Century-Breaks 
14 Spieler erzielten im Hauptturnier 20 Breaks von mindestens 100 Punkten. Stephen Hendry war mit 5 Centurys am erfolgreichsten, Paul Hunter erzielte sein einziges Century, das zugleich das höchste Turnierbreak war, erst im Finale.

Quellen 

2001
Snookerveranstaltung 2001
Billardturnier in Cardiff
Motorpoint Arena Cardiff